Brás Luis de Pina é um copista, violinista e compositor de música popular brasileira.

Violinistas de Goiás
Compositores de Goiás